Muikkusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Muikkusaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (0 ha)
2. Muikkusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (7 ha)
3. Muikkusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,12, long 29,74),  (0 ha)
4. Muikkusaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
5. Muikkusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 26,13),  (1 ha)
6. Muikkusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,57, long 25,60),  (2 ha)
7. Muikkusaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,65, long 26,00),  (0 ha)
8. Muikkusaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (7 ha)
10. Muikkusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
11. Muikkusaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,69, long 30,05),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar